Osoby:
 Albert Bootz – niemiecki malarz
 Oliver Bootz – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Bohtz
 Booz